Ва́льтер Зе́ев Ла́кер (; , , Веймарская республика — 30 сентября 2018, Вашингтон, США) — американский историк и политолог.

Биография 
Родился 26 мая 1921 года в немецком городе Бреслау (ныне Вроцлав, Польша) в еврейской семье. В 1938 году бежал из Германии в Палестину. Его родители не смогли уехать и стали жертвами Холокоста. После окончания первого курса Еврейского университета в Иерусалиме он с 1939 по 1944 год работал в кибуце. В 1944 году он переехал в Иерусалим, где до 1953 года работал как журналист. С 1955 года жил в Лондоне.

Карьера 
С 1965 по 1994 год занимал должность директора Института современной истории и Библиотеки Винера в Лондоне. Он совместно с Джорджем Моссом основал . Стал основателем и главным редактором . С 1969 года он был членом, а затем и председателем Совета по международным исследованиям () при Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (). Был профессором истории идей в Брандейском университете (1968—1972) и профессором Джорджтаунского университета (1976—1988). Его приглашали читать лекции в Гарвардский, Чикагский, Тель-Авивский университеты и в Университет Джонса Хопкинса.

Научная деятельность 
Всемирную известность Лакер приобрёл благодаря своим научным работам. Его основные работы связаны с историей Европы XIX и XX веков (история России, Германии и др.) и Ближнего Востока, немецкого молодёжного движения, сионизма, истории Израиля, коммунизма, Холокоста, фашизма и о холодной войне.

Его книги были переведены на многие языки. Вальтер Лакер считается одним из основателей изучения политического насилия, партизанской войны и терроризма.

Его комментарии по международным делам появлялись во многих американских и европейских газетах и журналах.

Книги 
 На иностранных языках
 Laqueur W. Putinismus. Wohin treibt Russland? — Berlin, Propyläen Verlag, 2015. — 336 S. — ISBN 978-3-549-07461-9
  — книга переведена на русский язык (Уолтер Лакер, «Путинизм. Россия и её будущее с Западом») и опубликована в сети Интернет.
 Russia and Germany, A Century of Conflict by Walter Laqueur London, Weidenfeld and Nicolson, 1965
 Переводы на русский язык
 Лакер У. Долгий путь к свободе. Россия и гласность = The Long Road to Freedom: Russia and Glasnost. — М.: Прогресс, 1990. — 332 с. — Рассылается по специальному списку
 Лакер У. Чёрная сотня. Происхождение русского фашизма = Black Hundreds: The Rise of the Extreme Right in Russia. — : Текст, 1994. — 432 с. — ISBN 5-7516-0001-0
 Лакер В. История сионизма = A history of zionism. — : Крон-Пресс, 2000. — 848 с. — ISBN 5-232-01104-9
 Лакер У. Путинизм. Россия и её будущее с Западом. электронная публикация в сети Интернет

Примечания

Ссылки 
 Уолтеру Лакеру 90 лет Грани.ру 29.04.2011

Историки США
Исследователи еврейской истории
Историки фашизма
Историки нацизма
Исследователи Холокоста
Персоналии:Сионизм
Теоретики герильи
Исследователи национализма
Преподаватели Чикагского университета
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Почётные доктора Брандейского университета
Исследователи антисемитизма